Sessums steht für:
 Sessums (Mississippi), Ortschaft im Oktibbeha County, Mississippi, Vereinigte Staaten
 Sessums-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis